Honk oder HONK steht für:
 Honk (Schimpfwort), ein Begriff aus der Jugendsprache
 Honk! (Sänger), ein deutscher Partyschlagersänger
 Honk! (Musikfestival), eine Reihe von Musik-Festspielen in Nordamerika
 Honk (Band), eine kalifornische Rock-Band
 Honk!, ein Musical auf der Grundlage des Märchens Das hässliche Entlein
 Honk, the Moose, ein Kinderbuch von Phil Stong
 Honk (Magazin), eine US-amerikanische Zeitschrift aus den 1980er-Jahren

Honk ist der Familienname folgender Personen:
 Jivi Honk (* 1957), österreichischer Pop- und Jazzmusiker, Komponist und Produzent

Siehe auch:
 
 Honky Tonk
 Honk Studios, siehe Johann Kiefersauer